Barabbas kan syfta på

 Barabbas – en biblisk gestalt
 Jesus Barabbas (bok) – en bok författad 1928 av Hjalmar Söderberg, som har jesusmyten som tema
 Den förvandlade Messias – en bok författad 1932 av Hjalmar Söderberg, där idén att bibelns Barabbas var identisk med Jesus framförs
 Barabbas (roman) – roman från 1950 av Pär Lagerkvist 
 Barabbas (film, 1953) – en film från 1953 i regi av Alf Sjöberg baserad på Pär Lagerkvists roman
 Barabbas (film, 1962) – en italiensk film i regi av Richard Fleischer från 1962
 Barabbas (opera) – en opera av Ketil Hvoslef

Se även
 Barrabas – Roffe Ruffs andra fullängdsalbum från 2011
 Barnabas (–61), ledare inom urkyrkan
 Senapskornet – skådespel i fem akter från 1934 av Ebbe Linde, där idén att bibelns Barabbas var identisk med Jesus framförs